Rekonditionierung steht für:

die Überholung, Aufarbeitung oder Wiederinstandsetzung eines Produktes, siehe Rekonditionierung (Technik)
die Löschung von erlerntem Verhalten, siehe Rekonditionierung (Psychologie)